

Persone 
 Madame Tallien – nome con il quale è conosciuta Teresa Cabarrus (1773-1835)

Cinema 
 Madame Tallien – film del 1911 diretto da Camille de Morlhon
 Madame Tallien – film del 1912 diretto da Albert Capellani
 Madame Tallien – film del 1916 diretto da Mario Caserini e Enrico Guazzoni